«Пропало лето» — советский чёрно-белый художественный фильм 1963 года. Детская эксцентрическая кинокомедия, снятая дебютантами Роланом Быковым и Никитой Орловым. 

Фильм «Пропало лето» получил почётный диплом на Международном кинофестивале в Каннах в 1965 году.

Сюжет 
Спортсмен-велосипедист, мастер на все руки Валерий Булышев и недотёпа Жека Ручкин — москвичи и закадычные друзья. Родители отправляют их на летние каникулы в маленький городок Курепку к трём тёткам Валерия, которые своего племянника прежде никогда не видели.

Проводить всё лето у старых, скучных, как он полагает, тёток, Валерий не хочет и пытается устроиться в экспедицию к случайному попутчику-экспедитору. Жеке же приходится отправляться к тётушкам и выдавать себя за их племянника, хотя они являются полной противоположностью друг другу. Но «экспедиция» оказывается обычной перевозкой грузов по реке и Валерий вынужден тоже вернуться в Курепку. Однако по дороге к дому Валерий, не зная тёток в лицо, ухитряется вступить в конфликт с ними всеми. И теперь он вынужден прятаться на чердаке дома тётушек, а Жеке приходится продолжать выдавать себя за Валерия. 

Но оказывается, что тётки вовсе не скучные, а очень энергичны и любимы всеми в городке. Жека весело и интересно проводит время в их обществе, а Валерию приходится скучать на чердаке. 

Пройдя целую череду смешных и нелепых приключений, Жека становится умелым и самостоятельным и даже выигрывает велосипедную гонку, не умея прежде даже кататься, а Валерий совершенно меняет своё несправедливое мнение о тётках и получает их полное прощение.

В фильме снимались 
 Володя Евстафьев — Жека Ручкин
 Серёжа Гудко — Валерий Булышев
 Зоя Фёдорова — тётя Даша
 Антонина Дмитриева — тётя Маша
 Людмила Чернышёва — тётя Саша
 Александр Лебедев — старший сержант милиции Муравей
 Яков Ленц — заведующий почтой / рабочий на мосту (озвучил Ролан Быков)
 Михаил Пуговкин — главный экспедитор
 Сергей Филиппов — Николай Ерофеевич Булышев (дядя Коля), двоюродный дед Валерия на портрете (в фильме не участвовал)
 Володя Швец
 Юра Смирнов
 Алёша Попов
 Ваня Цапич

В эпизодах 
 Павел Павленко — Евгений Александрович Ручкин, дед Жеки
 Владимир Пицек — маляр
 Николай Кузнецов — Лёва, продавец
 Елизавета Алексеева — Кусакина, горожанка
 Маргарита Пятецкая
 А. Кошелев
 Я. Поляков

Нет в титрах 
 Валентина Березуцкая — кладовщица
 Ролан Быков — покупатель в соломенной шляпе на рынке
 Валентина Хмара — девушка с лукошком
 Юрий Яковлев — текст от автора

Съёмочная группа 

 Сценарий — Авенира Зака и Исая Кузнецова
 Постановка — Ролана Быкова и Никиты Орлова
 Операторы —  Геннадий Цекавый, Виктор Якушев
 Режиссёр — Л. Брожовский
 Художник — Александр Кузнецов
 Композитор — Борис Чайковский
 Звукооператоры — М. Бляхина, Б. Зуев
 Дирижёр — Эмин Хачатурян
 Костюмы — Н. Мешковой
 Монтаж — Ирмы Цекавой
 Грим — Н. Тихомировой, В. Горевой
 Комбинированные съёмки:
оператор — Г. Айзенберг
художник — М. Семёнов
 Редактор — Н. Лозинская
 Директор картины — Н. Владимиров

Факты 
 Изначально фильм снимал режиссёр-документалист Никита Орлов — дебютант в полнометражном художественном кино, но руководство «Мосфильма» признало отснятый материал творческим браком и пригласило начинающего режиссёра Ролана Быкова, уже поставившего по заказу ВЛКСМ киноспектакль «Встаёт утро», переснять брак и доснять ленту за оставшиеся деньги и сроки. Отказать своему худруку Михаилу Ромму Быков не смог, но из уважения оставил Никиту Орлова в титрах как одного из режиссеров. Для Ролана Быкова этот фильм также стал единственной чёрно-белой и первой режиссёрской работой, вышедшей, однако, после второй его картины — «Семь нянек». В дальнейшем он снял много фильмов для детей и юношества («Айболит-66», «Внимание, черепаха!», «Телеграмма», «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», «Чучело» и др.).
 Съёмки картины проходили в Ужгороде и Закарпатской области.
 Роль тёти Саши для Людмилы Чернышёвой стала последней — она скончалась во время съёмок, поэтому в некоторых сценах её заменила дублёрша. 
 Ролан Быков — один из режиссёров фильма — также появился в эпизоде в роли покупателя на рынке и озвучил роль пожилого рабочего на мосту, сыгранную Яковом Ленцем.

Примечания

Ссылки 
 «Пропало лето» на сайте Наше Кино
 Заметка «Пропало лето» — «Советский экран», № 24, 1963 год.

Фильмы СССР 1963 года
Приключенческие фильмы СССР
Детские фильмы СССР
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1963 года
Фильмы по сценариям Авенира Зака и Исая Кузнецова
Фильмы студии «Мосфильм»
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы на русском языке